Oberach heißen folgende geographische Objekte:
 Oberach (Rehling), Ortsteil der Gemeinde Rehling im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Oberach (Rottach-Egern),  Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern im Landkreis Miesbach, Bayern
 Oberach (Altheim), Ortsteil der Stadt Altheim, Oberösterreich

Gewässer:
 Oberach (Antiesen), rechter Nebenfluss der Antiesen (über Rieder Bach) bei Ried im Innkreis

Siehe auch:
 Oberaach, Ort und ehemalige Gemeinde im Kanton Thurgau in der Schweiz